

Anno 
 1927 – (MCMXXVII in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1927 a.C.

Matematica 
 1927 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1927 Suvanto – asteroide della fascia principale del sistema solare